Безек - найбільша телекомунікаційна компанія в Ізраїлі

Безек — село в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства